Manicaro est un patronyme maltais.

Étymologie 
Selon le linguiste maltais Mario Cassar, ce surnom désignait un glouton.

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Manicaro, assez rare, se rencontre essentiellement en Australie, au sein de la .

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003. 

Patronyme maltais